Valley View puede referirse a:

 Valley View, localidad del condado de Schuylkill (Pensilvania);
 Valley View, localidad del condado de York (Pensilvania);
 Valley View, granja en Virginia Occidental incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos.